De Orde van de Zon (Iran) in Perzië
 De Orde van de Zon (Baroda) in Baroda
 De Orde van de Zon (Afghanistan) in Afghanistan
 De Peruviaanse Orde van de Zon in Peru
 De Orde van de Zon (Jaipur) in Jaipur

Ordenamen waarin de zon voorkomt:

 De Orde van de Rijzende Zon in Japan
 De Orde van de klimmende Zon in Baroda
 De Orde van de Zon van Alexander in het emiraat Boechara
 De Paulownia-Zonneorde in Japan
 De Orde van de Leeuw en de Zon in Iran
 De Orde van de Zon van Aung San in Birma
 De Orde van de Blauwe lucht en de Witte Zon in China